Advocaat (beroep), een jurist (rechtsgeleerde) die in rechtszaken belangenbehartiger is voor één partij (of meerdere partijen met een identiek belang)
 Strafpleiters (televisiereeks), een zesdelige human interestreeks over acht bekende Vlaamse strafpleiters die eind 2017 op de Vlaamse televisiezender Canvas werd uitgezonden